Mulda může znamenat více věcí:

 Mulda (řeka) – řeka v Německu
 Mulda (Sasko) – obec v Německu
 Mulda (Rusko) – obec v Rusku
 Mulda (geomorfologie) – terénní tvar
 mulda (lyžování) – nerovnost na lyžařské sjezdovce